Adirondack steht für:

 die Amerikanische Rot-Fichte
 die Algonkin-Indianer
 Adirondack (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Adirondack Mountains, ein Gebirge im US-Bundesstaat New York
 Adirondack State Park, den größten State Park in den Vereinigten Staaten
 der Adirondack-Gartensessel
 Adirondack Airpark Estates Airport, im Clinton County, New York
 Adirondack Regional Airport, im Franklin County, New York

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Adirondack (New York), im Warren County
 Adirondack Estates, im Saratoga County, New York
 Adirondack Trailer Park, im Broward County, Florida